Kosi – rzeka w Nepalu i Indiach

Miejscowości 

 Kosi – wieś w Chorwacji, w żupanii primorsko-gorskiej
 Kosi – wieś w Republice Cypryjskiej 
 Kosi Kalan – miasto w Indiach
 Ripenda Kosi – wieś w Chorwacji, w żupanii istryjskiej

Osoby 

 Klemen Kosi – słoweński narciarz alpejski
 Kosi Saka – kongijski piłkarz
 Kosi – polski raper